Llista d'asteroides del 163001 al 164000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|163001-163100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|163101-163200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|163201-163300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|163301-163400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|163401-163500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|163501-163600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|163601-163700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|163701-163800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|163801-163900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|163901-164000 [ modifica]

|-
|}